Мерина может означать:

 Мерина — народ в Мадагаскаре.
  — армянское село в иле Диярбакыр в Турции.
  — диалект.

См. также 
 Имерина (значения)
 Малагасийское королевство